La duquesa Margarita de Sajonia (nacida Margaretha Karoline Friederike Auguste Cecilia Elisabeth Amalie Josefina Maria Johanna; Dresde, 24 de mayo de 1840-Monza, 15 de septiembre de 1858) fue la octava de los hijos del rey Juan I de Sajonia y de su consorte, Amalia de Baviera, y, por tal motivo, ostentó el título de princesa y duquesa de Baviera durante su vida. En 1856 se casó con Carlos Luis de Austria, por lo que asumió los títulos de archiduquesa de Austria y princesa de Bohemia y Hungría hasta su muerte.

Familia 
Sus padres fueron los reyes Juan I de Sajonia y Amalia de Baviera. Entre sus hermanos mayores se encuentran los futuros reyes Alberto I y Jorge I de Sajonia.

Por su madre estaba vinculada a la Casa de Wittelsbach, siendo sus abuelos maternos los reyes Maximiliano I de Baviera y Carolina de Baden. Sus tías maternas fueron la reina de Prusia, Isabel Luisa de Baviera; la archiduquesa de Austria, Sofía de Baviera, la duquesa Ludovica de Baviera; y la reina viuda de Sajonia, María Ana de Baviera. Del primer matrimonio del rey Maximiliano I de Baviera, Margarita tuvo como tíos al rey Luis I de Baviera; Augusta de Baviera, virreina de Italia; Carlos de Baviera, y a Carolina Augusta de Baviera, emperatriz de Austria.

Entre los primos de Margarita en línea materna, se encuentran los emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano I de México; la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, más conocida como Sissi; la reina de las Dos Sicilias, María Sofía de Baviera; la duquesa de Alençon, Sofía Carlota de Baviera; la condesa de Trani, Matilde Ludovica de Baviera; Carlos Teodoro, duque en Baviera; el rey Maximiliano II de Baviera; el rey Otón I de Grecia; el futuro príncipe regente Leopoldo de Baviera; la futura reina de Suecia y Noruega, Josefina de Leuchtenberg; la emperatriz consorte de Brasil, Amelia; entre otros.

Matrimonio 
El 4 de noviembre de 1856, en Dresde, la princesa Margarita contrajo matrimonio con su primo, el archiduque Carlos Luis de Austria, hijo mayor del archiduque Francisco Carlos de Austria y de su esposa, la princesa Sofía de Baviera. La unión fue feliz.

Su cuñado, el emperador Francisco José, nombró a Carlos Luis gobernador del Tirol. Entonces la pareja inició su viaje siendo recibidos de manera festiva, instalándose en Innsbruck.

Muerte prematura 
Después de que la familia imperial celebrara el nacimiento del príncipe heredero Rodolfo, la pareja emprendió un viaje a Lombardía, en el norte de Italia, cuyo gobernador en ese momento era su cuñado, Maximiliano. Margarita enfermó de tifus mientras se hospedaba en la Villa Real en Monza. Murió poco después, a la edad de solo 18 años. El matrimonio no había tenido hijos.

Su cuerpo fue trasladado una semana después a Viena, donde encontró su lugar de descanso final en la Cripta de los Capuchinos. El magistrado de Innsbruck pidió que la ciudad mantuviera parte de los restos mortales, por lo cuál su corazón fue enterrado en la capilla de la corte allí.

Carlos Luis, profundamente conmovido, tenía la intención de ir a un monasterio, pero después de un viaje a Roma, donde se reunió con el papa Pío IX, quien lo tranquilizó y apoyó de todas las formas posibles, volvió a sus deberes cívicos como gobernador y miembro de la casa imperial. Cuatro años más tarde, se casó con la princesa napolitana María Anunciada de Borbón-Dos Sicilias. Tendrían tres varones y una mujer, a la cual se le llamo Margarita como primer nombre en homenaje a su primera esposa. Tras la muerte de María Anunciada en 1871, Carlos Luis nuevamente se casaría con la infanta María Teresa de Portugal, con quién tendría otras dos hijas. Él también murió de tifus el 19 de mayo de 1896.

Títulos, tratamientos y honores

Títulos 

 24 de mayo de 1840-4 de noviembre de 1856: Su Alteza Real la princesa Margarita de Sajonia, duquesa de Sajonia.
 4 de noviembre de 1856-15 de septiembre de 1858: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa Margarita de Austria, princesa real de Hungría y Bohemia, princesa y duquesa de Sajonia.

Órdenes 

 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias 

Consortes de la casa de Wettin
Fallecidos por fiebre tifoidea
Princesas de Sajonia
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Nobles de Alemania del siglo XIX
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Dresde
Fallecidos en Monza